Джирола́мо Ама́ти () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
 Амати, Джироламо (1551—1635) — скрипичный мастер.
 Амати, Джироламо (1768—1834) — филолог-классик, эпиграфист и археолог.